Weatherley ist der Familienname folgender Personen:

 David Weatherley (* 1939), neuseeländischer Schauspieler
 Gaynor Weatherley (* ~1945), neuseeländische Badmintonspielerin
 Paul Egerton Weatherley (* 1917 - 2001) britischer Botaniker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Weatherly